Samuel Rowbotham (dit Parallax) (1816-1884), inventeur et un auteur anglais ;
 Sara Rowbotham, femme politique et lanceuse d'alerte britannique ;
 Sheila Rowbotham (née en 1943), historienne anglaise socialiste et féministe ;
 Stephen Rowbotham (né en 1981), rameur d'aviron britannique.

Variante 
 Michael Robotham (né en 1960), écrivain australien, auteur de roman policier.

Patronyme anglais